A 2005. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon a női kajak egyes 1000 méteres futamokat július 4.-én és július 5.-én rendezték San Giorgio di Nogaróban.

Előfutamok

Elődöntő

Döntő

Források 
 

Kajak-kenu a 2005. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon